Intimità, dimensione della sfera emotiva e psicologica della natura umana
Intimità (rivista), periodico
 Intimità, brano di Paolo Conte
Intimità (album), album musicale

Pagine correlate 

Intimacy